Bayernwerk AG bezeichnet:
 Bayernwerk, bayerischer Netzbetreiber (ehemals E.ON Bayern)
 Bayernwerk (Energieversorger), ehemaliges bayerisches Energieversorgungsunternehmen